cenzor – wyższy urzędnik w starożytnym Rzymie
 cenzor – urzędnik cenzury